Manel Cirac i Gascon (Granollers) és un jugador d'handbol català que juga a la posició de pivot amb el BM Granollers a la Lliga ASOBAL.

Jugadors d'handbol granollerins
Jugadors del Club Balonmano Granollers